Карр () — англомовне прізвище, що походить від давньоскандинавського kjarr, що означає «болото».

Відомі носії

А 
 Александер Карр (; 1878—1946) — актор сцени та екрану, письменник та цирковий артист.
 Аллен Карр (; 1934—2006) — борець з курінням, засновник міжнародної мережі клінік «Легкий спосіб».
  (; 1808—1890) — французький письменник, журналіст і редактор газети «Ле фігаро».
 Арчі Карр (; 1909—1987) — американський герпетолог, еколог і піонер природоохоронної діяльності.

Б 
 Білл Карр (; 1909—1966) — американський легкоатлет, дворазовий олімпійський чемпіон (1932).
 Боб Карр (;  1947) — австралійський політик, міністр закордонних справ Австралії з 2012 по 2013 рік.

Г 
 Генрі Карр (; 1942—2015) — американський легкоатлет, двократний олімпійський чемпіон (1964).

Д 
 Джеральд Пол Карр (;  1932) — колишній астронавт НАСА.
 Джиммі Карр (; 1972) — англійський стенд-ап комік, телеведучий та актор.
 Джон Діксон Карр (; 1906—1977) — американський письменник, автор детективних романів.
 Джо Карр (;  ?) — ганський футболіст, воротар.

Е 
 Едвард Гюлетт Карр (; 1892—1982) — англійський історик.
 Елізабет Карр (;  1981) — перша людина, народжена за допомогою технології штучного запліднення.
 Емілі Карр (; 1871—1945) — канадська художниця і письменниця.

К 
 Кеті Карр (;  1954) — американська плавчиня, олімпійська чемпіонка (1972).
 Кріс Карр (;  1974) — американський баскетболіст, захисник.

Л 
 Лерой Карр (; 1905—1935) — американський блюзовий піаніст і співак.
 Лорн Карр (; 1910—2007) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

М 
 Мейзі Карр (, уроджена Фосетт, ; 1912—1988) — австралійська вчена, еколог та ботанік.

Н 
 Нат Карр (; 1886—1944) — американський актор епохи німого і раннього звукового кіно.

Р 
 Роберт Карр (; 1587—1645) — шотландський дворянин, політик, член таємної ради.

С 
 Саллі Карр (;  1945) — шотландська співачка, солістка поп-гурту «Middle of the Road».
 Сем Карр (; 1906—1989) — канадський політичний діяч, член Комуністичної партії Канади.

Т 
  (; 1937—1987) — американський письменник-фантаст, видавець.
 Трем Карр (; 1891—1946) — американський кінопродюсер низькобюджетних фільмів.

Ш 
 Шон Карр (; 1968—2018) — британський рок-музикант, колишній чоловік Євгенії Тимошенко.

Див. також 
 Карре (прізвище)

Примітки